Э́нтони Ката́гас (; род. 1971, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американский кинопродюсер. Лауреат премий «Оскар» (2014) и BAFTA (2014).

Биография 
Родился в семье греков Стилианоса (Стелиоса) Катагаса и Анастасии Капсас. Отец Энтони родом из города Пирей (Аттика, Греция), в 1969 году в возрасте 31 года приехал на остров Лонг-Айленд, а мать родилась в США. Имеет брата Александра, который проживает в Астории.

В 1992 году окончил  в Спрингфилде (Массачусетс).

В 1997 году начал свою карьеру в независимом кинематографе в качестве ассистента режиссёра.

Личная жизнь 
В браке с супругой Брэнди имеет сына Джорджа и дочерей Эллу, Зои и Эмили.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Έλληνες στα Όσκαρ: Η Παξινού, το χαμένο αγαλματίδιο του Μάνου και άλλες ιστορίες 
 Βραβεύθηκε ο ομογενής παραγωγός Αντώνης Καταγάς

Лауреаты премии «Оскар» за лучший фильм (продюсеры)
Лауреаты премии BAFTA
Выпускники Западного университета Новой Англии